Ламорис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ламорис, Альбер (1922—1970) — французский кинорежиссёр и сценарист
 Ламорис, Этери — испанская оперная певица.